Louis Gustave Bezou (1786-1825) était un officier de l'armée de Napoléon Bonaparte.

D'origine bretonne, né à Nantes, il était le fils de Jean Michel Bezou et Madeleine Michelle Chauveau.

Lieutenant dans la marine, il combattit à Aboukir et Trafalgar, dans l'armée de Napoléon Bonaparte puis participa à l'expédition de Saint-Domingue.

Une fois dans l'île, il rencontra Emilie de Montagnac, fille de l'officier de marine Nicolas de Montagnac (1753-1816) puis trouva refuge en Louisiane, à Iberville, où il se marie avec elle et où naît leur unique enfant, le futur juge Louis Henry Bezou (182 -1898). Il devient alors économe dans une plantation.

Références 

  

Militaire français  des guerres napoléoniennes
Personnalité liée à la Louisiane
Esclavagiste
Histoire de la Louisiane
Naissance à Nantes
Naissance dans la province de Bretagne
Naissance en mai 1786
Décès en septembre 1825
Décès à La Nouvelle-Orléans
Décès à 39 ans
Personnalité de la bataille de Trafalgar